Ерсте Банк Оупън () е турнир по тенис за мъже, провеждан в Виена, Австрия.

Срещите се играят на твърдана настилка на закрито. Турнирът е част от серии 250 на ATP и серии 500 на ATP на АТП.
 1990-1996 АТП Световни серии
 1996-1997 АТП Шампински серии
 1998-2008 АТП Международни серии голд
 2009-2014 АТП серии 250 на ATP
 2015-днес АТП серии 500 на ATP

Финали

Сингъл

Спонсори

2010 
 Bank Austria
 Fila
 Club Catering
 Romerquelle
 Ottakringer
 Hilton
 ORF
 South African Airways
 Coca Cola
 Mercedes Benz

Външни препратки 
 Официален сайт

Спорт във Виена
Турнири по тенис в Австрия
Турнири по тенис на закрито